Salmagundi – piatto inglese
 Salmagundi – periodico satirico statunitense
 Salmagundi Club – edificio storico di New York, negli Stati Uniti d'America